Invers (bedrijf), een Nederlandse softwareontwikkelaar.
 Invers (spel), een bordspel van Kris Burm.
 Invers, een begrip in de wiskunde.